Diese Liste der Ordenspäpste zählt alle Päpste auf, welche vor ihrer Wahl zum Papst einer Ordensgemeinschaft angehört haben.

Weblinks 
 

Ordenspapste
!Ordenspapste
!